El término Offenbach puede referirse a:

 Offenbach del Meno (Offenbach am Main), ciudad en el estado de Hesse, Alemania;
 Offenbach, distrito en el estado de Hesse, Alemania;
 Jacques Offenbach, violonchelista y compositor alemán;
 Kickers Offenbach, club de fútbol alemán.